Llano Grande – distretto della Costa Rica
Llano Grande – comune del distretto di Ocú nella Repubblica di Panama 
Llano Grande – comune del distretto di La Pintada nella Repubblica di Panama
Llano Grande – census-designated place degli Stati Uniti d'America
Llano Grande –  comune del distretto di La Mesa nella Repubblica di Panama